Lips steht für:

 Lips (Mythologie), Gott des Südwestwindes
 Lips (Computerspiel), Karaoke-Spiel
 Lips, früherer Name von Leipzig
 Lips (Unternehmen), Maschinenbauunternehmen

Lips ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Lips (1906–1988), deutsche Ethnologin und Schriftstellerin
 Ferdinand Lips (1931–2005), Schweizer Bankier
 Friedrich Lips (* 1948), russischer Akkordeonist und Hochschullehrer
 Hannie Lips (1924–2012), niederländische Fernsehmoderatorin
 Hansjörg Lips, Schweizer Curler
 Herbi Lips (1936–2010), Schweizer Unternehmer, Zirkusdirektor und Filmproduzent
 Hermann von Lips (* 1942), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Jeanette Baroness Lips von Lipstrill (1924–2005), österreichische Kunstpfeiferin

 Julius Lips (1895–1950), deutscher Ethnologe und Rechtssoziologe
 Katharina Lips (um 1625–??), deutsches Opfer der Hexenverfolgung
 Klaus Lips (* 1962), deutscher Physiker
 Maximilian Lips (* 1972), deutscher Kameramann

 Patricia Lips (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)
 Peter Lips, Schweizer Curler
 Robert Lips (1912–1975), Schweizer Comiczeichner

Lips ist der Spitzname folgender Personen:
 Lips, Spitzname von Philipp Gottfried zu Castell-Rüdenhausen (1641–1681), deutscher Landesherr
 Lips, Spitzname von Steve Kudlow (* 1956), kanadischer Schauspieler und Rockmusiker
 Hot Lips Page (Oran Thaddeus Page; 1908–1954), US-amerikanischer Trompeter
 Hölzerlips (Georg Philipp Lang; 1770–1812), deutscher Räuber

LiPS steht als Abkürzung für:
 Laserinduzierte Plasmaspektroskopie
 Linux Phone Standards Forum

Siehe auch:
 Libs, Schweizer Dienstleister der Berufsausbildung
 Lipps
 Lieps
 LIP

Abkürzung